Pontesani – abitanti di Pontelagoscuro
Pontesani – abitanti di Pontey